Myška může být:

 malá myš

zoologie
označení pro několik rodů myší z různých taxonomických skupin čeledi myšovití:
 podčeleď Petromyscinae (myšky skalní)
 rod Delanomys
 rod Petromyscus
 podčeleď Murinae (pravé myši)
 rod Mastacomys
 rod Micromys – např. v ČR žijící myška drobná (Micromys minutus)
 rod Pseudomys

příjmení osob
 Myška (příjmení) – české příjmení

jiný význam
 Myška Minnie – animovaná postava ze světa Mickeyho Mouse Walta Disneye
 slangové označení nebezpečného manévru při předjíždění